Черно́ве (до 1945 року — Фрайдорф) — село Первомайського району Автономної Республіки Крим.